Jasenice kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Jasenice (ort i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län,

Tjeckien 

 Jasenice (ort i Tjeckien), Vysočina, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar